Allais Émile (ur. 1912) – francuski narciarz alpejski
 Allais Maurice (1911-2010) – francuski ekonomista i inżynier